Wannier ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Wannier (1911–1983), Schweizer Festkörperphysiker

Siehe auch:
 Wannier-Darstellung
 Exziton (Mott-Wannier-Exziton)
 Vanier